Lewin – imię męskie

 Lebuin z Deventer, Lewin (zm. ok. 773) – mnich, misjonarz, męczennik, święty
Osoby noszące nazwisko Lewin
 Aaron Lewin (1879-1941) – polski rabin
 Abraham Lewin (1893-1943) − nauczyciel i pamiętnikarz
 Chana Lewin (?) – polska aktorka i wodewilistka
 Colin Lewin (ur. 1974) – fizjoterapeuta
 Daniel Lewin (1970-2001) – amerykański matematyk
 Izaak Meir Lewin (1893-1971) – polski i izraelski rabin i polityk
 Jecheskiel Lewin (1897-1941) – doktor filozofii, rabin synagogi postępowej Katowic i Lwowa
 Włodzimierz Lewin (ur. 1947) – polski judoka
 Kurt Lewin (1890-1947) – psycholog niemiecki

Inne
 Lewin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Waganiec
 Lewin – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Sadkowice
 Lewin Brzeski
 Lewin Kłodzki
 Lewin – gromada